Els agelenoïdeus (Agelenoidea) són una superfamília d'aranyes araneomorfes, actualment ja no reconeguda. Està constituïda per dues famílies d'aranyes amb vuit ulls:
 Agelènids (Agelenidae)
 Amfinèctids (Amphinectidae)
Els amfinèctids actualment han deixat de ser una família pròpia i han entrat a formar part de la família del dèsids (Desidae).

Filogènia 
El 1999, un estudi filogenètic va proposar un clade anomenat "Agelenoidea" format per membres de les famílies Agelenidae, Amphinectidae (ara incloses dins els Desidae) i Desidae. Un estudi de 2005 no va confirmar aquesta agrupació, sinó que va col·locar a aquestes tres famílies més els Dictynidae en un clade anomenat "clade de cribel fusionat" (en anglès, "fused cribellar clade"). Els Desidae també s'han col·locat dins els Dictynoidea. L'any 2014, un cladograma elaborat en un estudi d'aranyes dionicàques va col·locar membres de les famílies Amaurobiidae i Cycloctenidae en un clade amb membres dels Agelenidae, Amphinectidae (actualment Desidae) i Desidae, com a clades germans de la resta de la gran Clade RTA ("retrolateral tibial apophysis", en català, "apofisi tibial retrolateral"). Els Amaurobiidae, representat pels gèneres Pimus i Macrobunus, no va aparèixer com a monofilètic en aquest estudi. L'ombrejat marca les famílies una vegada que es consideren dins els agelenoïdeus.

Un estudi del 2017 tampoc va donar suport a la superfamília Agelenoidea, i va col·locar les dues famílies prèviament incloses en aquest grup en un "clade marronoïdeu" més àmpliament definit, que inclou Amaurobiidae, Agelenidae, Cybaeidae, Cycloctenidae, Desidae, Dictynidae, Hahniidae, Stiphidiidae i Toxopidae. Els Agelenidae i Desidae, en una relació filogenètica bastant distant.

Referències

Vegeu també 

 Classificació de les aranyes
 Llista d'espècies d'agelènids
 Llista d'espècies d'amfinèctids

Tàxons d'aranyes històricament reconeguts